Motive – album Activ
 Motive – album Red Box

Zobacz też 
 motyw